Ceibal puede referirse a:

 ceibal, lugar plantado de ceibos;
 Ceibal, sitio arqueológico maya en Guatemala;
 El Ceibal, localidad de la Provincia de Jujuy, Argentina;
 Arroyo Ceibal, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 Plan Ceibal, plan educativo de Uruguay;
 Canal Ceibal, señal televisiva de Uruguay.